Романович-Ткаченко Наталя Данилівна
 Ткаченко-Ходкевич Наталя Михайлівна